Альфонсо II Целомудренный (; 1-25 марта  — ) — король Арагона с 1162 года; граф Барселоны, Жероны, Осоны, Бесалу и Сердани с 1162 года и Прованса и Жеводана в 1167—1171 годах под именем Альфонсо I. Сын Рамона Беренгера IV, графа Барселоны, и Петронилы, королевы Арагона. Альфонсо был первым, кто стал одновременно королём Арагонским и графом Барселоны. Также в 1167 году он стал графом Прованса, отобрав это графство у своей племянницы Дульсы II, а в 1173 году уступил его своему брату Рамону Беренгеру.

Правление 
Альфонсо II родился под именем Рамон Беренгер, но взошёл на объединённый трон Арагона и Барселоны как Альфонсо, сменив имя в честь Альфонсо I.

В течение большего времени своего правления он был союзником короля Кастилии Альфонсо VIII против Наварры и мавританских королевств на юге. В процессе Реконкисты Альфонсо дошёл до Теруэля, крепости по дороге к Валенсии, и в 1171 году взял его. В том же году он взял Каспе.

Помимо общих интересов, королей Арагона и Кастилии объединяла вассальная зависимость Арагона по отношению к Кастилии. Кроме того, 18 января 1174 года в Сарагосе Альфонсо женился на инфанте Санче, сестре кастильского короля.

В 1179 году короли Арагона и Кастилии подписали Касорлское соглашение, согласно которому зоны завоеваний на юге разграничивались по водоразделу рек Хукар и Сегур.

В дни правления Альфонсо достигло своего пика влияние Каталонии к северу от Пиреней. Его королевство включало не только Прованс, но и Сердань с Руссильоном, которые он унаследовал в 1172 году. Вассалами Арагонского королевства были Беарн и Бигор. Также Альфонсо имел большое влияние в Лангедоке, что помогало развивать торговлю и способствовало притоку населения из Лангедока на новозавоёванные земли на юге.

В 1186 году ему удалось усилить каталонское влияние на Сардинии, когда внук его кузины Альгабурсы Хуг занял с помощью Альгабурсы и Альфонсо арборейский трон.

При содействии Альфонсо II в 1202 году в Арагоне на берегу реки Эбро появился первый в регионе цистерцианский монастырь.

Жена и дети 

Жена Альфонсо II — Санча Кастильская, дочь короля Альфонса VII Кастильского, 1155 или 1157—1208
 Педро (1174—1213), будущий Педро II Арагонский, наследник трона.
 Констанция (1179—1222), с 1198 г. жена короля Имре Венгерского, после его смерти, с 1210 г. — императора Фридриха II.
 Альфонс (1180—1209), граф Прованса.
 Элеонора (1182—1226), с 1203 г. жена графа Раймунда VI Тулузского.
 Санча (1186—1241), с 1211 г. жена графа Раймунда VII Тулузского.
 Санчо (умер во младенчестве).
 Рамон Беренгер (умер во младенчестве).
 Фернандо (1190—1249), аббат Монтеарагонского монастыря.
 Дульса (1192-?), монахиня.

Ссылки 
 Биография Альфонсо II

Литература 
 

Правители Европы XII века
Короли Арагона
Графы Барселоны
Графы Прованса
Барселонский дом
Графы Осоны
Графы Жироны
Графы Бесалу
Графы Сердани
Графы Жеводана
Трубадуры Пиренеев
Инфанты Арагона